św. Kutbert z Lindisfarne (ok. 634-687) – biskup Lindisfarne
 św. Kutbert z Canterbury (zm. 758) – biskup Hereford, arcybiskup Canterbury 
 św. Kutbert Mayne (1544-1577) – angielski ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Kutbert